Dit is een lijst van bergen in Afrika.

Zie ook 
 Lijst van hoogste bergen ter wereld